Hammer může být:

 anglicky kladivo
osoba
 Armand Hammer (1898–1990), americký lékař, podnikatel, sběratel umění
 Armie Hammer (* 1986), americký herec
 Bob Hammer (1930–2021), americký jazzový klavírista
 Ernst Hammer – více osob téhož jména a příjmení
 Karl Placidus Hammer (1815–1898), český pedagog a římskokatolický kněz
 Boleslav Hammer (1881–1913), český hokejista
 Jan Hammer starší (1919–1989), český lékař a jazzový kontrabasista, otec Jana
 Jan Hammer (* 1948), českoamerický skladatel a hráč na klávesové nástroje
 MC Hammer (* 1962), americký rapper, tanečník a herec
 Zevulun Hammer (1936–1998), izraelský politik

hudební soubor
 Glass Hammer – americká rocková skupina
 Master's Hammer – česká black metalová hudební skupina
 Witch Hammer – česká heavy metalová hudební skupina

jiný význam
 Sign of the Hammer – album americké heavymetalové skupiny Manowar
 Maxwell's Silver Hammer – skladba skupiny Beatles z alba Abbey Road
 If I Had a Hammer, česky Kladivo – píseň Waldemara Matušky
 Valve Hammer Editor – program pro tvorbu úrovní v počítačových hrách s enginem Source

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení